Warrior Queen steht für:

 Warrior Queen, einen deutschen Titel von Hundra, amerikanisch-spanischer Film aus dem Jahr 1983
 Warrior Queen (Fernsehserie), eine britische Fernsehserie aus dem Jahr 1978
 Warrior Queen (1986), einen US-amerikanischen Film von Chuck Vincent
 Warrior Queen (2003) (auch Boudica), einen britisch-rumänischen Film von Bill Anderson
 Warrior Queen (Sängerin), eine jamaikanische Reggae- und Dubstep-Sängerin